В одиночному розряді тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Клаудію Коде-Кільш 6-4, 5-7, 7-6.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (переможниця)
 Клаудія Коде-Кільш (фінал)
 Кеті Ріналді-Стункел (чвертьфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (3-тє коло)
 Кеті Ріналді-Стункел (півфінал)
 Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
 Лаура Гільдемейстер (3-тє коло)

 Стефані Реге (1-ше коло)
 Террі Фелпс (2-ге коло)
 Кейт Гомперт (1-ше коло)
 Алісія Молтон (2-ге коло)
 Сабрина Голеш (2-ге коло)
 Сільвія Ганіка (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Amelia Island Championships